Ольван (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 35,58 км². Население — 902 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Барселоны